Grube kan henvise til:
 Mine, hvor der udvindes mineraler eller andet fra jorden. Se Minedrift.
 Gravet fordybning i jorden, herunder:
 Faldgrube – et hul i jorden eller en fælde
 Grube (arkæologi) – arkæologisk fordybning, f.eks. en kogegrube, affaldsgrube, opbevaringsgrube eller lertagningsgrube
 Grube (Holsten) – by og kommune i Slesvig-Holsten, Tyskland